Upper Heyford kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Upper Heyford, Oxfordshire, ort i England, 
 Upper Heyford Royal Air Force Base, en nedlagd flygbas i Upper Heyford, Oxfordshire
 Upper Heyford, Northamptonshire, ort i England,